SFU steht für:
 Sibirische Föderale Universität Krasnojarsk
 Südliche Föderale Universität in Rostow am Don
 Sigmund Freud Privatuniversität
 Simon Fraser University
 Scottish Football Union, siehe Scottish Rugby Union
 Six Feet Under
 Société française des urbanistes, französischer Berufsverband der Stadtplaner
 Solar Flux Unit, Einheit der Radioastronomie für die spektrale Flussdichte und den solaren Radioflussindex
 Space Flyer Unit, japanischer wiederverwendbarer Forschungssatellit
 Selective Forwarding Unit, ein Routingdienst für WebRTC Anwendungen
 Microsoft Windows Services for UNIX
 Safia Airport (IATA-Code), Flugplatz von Safia (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

S.F.U. steht für:
 Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell (lat.: Institutum a Sacra Familia), Institut päpstlichen Rechts

SFU